Panada peut désigner :
 La panade, soupe au pain.
 La panada, chausson frit indonésien.
 La panada, tarte d'agneau de Sardaigne, composée de pommes de terre, de tomates séchées au soleil, d'oignons, d'ail, de safran, etc.